Strudelbach ist ein Gewässername:

 Strudelbach, rechter Zufluss der Enz in Enzweihingen, Stadt Vaihingen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Strudelbach (Rhein) oder Gaalingerbach, rechter Zufluss des Hochrheins vor Büsingen am Hochrhein, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg (Exklave im Kanton Schaffhausen)
 Strudelbach (Störenbach), rechter Zufluss des Störenbachs (zur Ostrach, zur Donau) vor dem Lausheimer Weiher bei Lausheim, Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Strutbach